Сијенега де Абахо има више значења:

 Сијенега де Абахо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сијенега де Абахо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сијенега де Абахо (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику